Кернер () — ручний слюсарний інструмент, що призначений для розмітки центральних заглибин (кернів) для початкового встановлення свердла.
 Кернер — зв'язний мотив, композиційне ядро епічного чи ліро-епічного твору.

Персоналії 

 Альфред Кернер (; 1926) — австрійський футболіст, що грав на позиції нападника
 Антон Кернер (; 1831—1898) — австрійський ботанік.
 Вільгельм Кернер (, пізніше — Гульельмо Кернер, ; 1839—1925) — німецький хімік.
 Ганс-Юрген Кернер (; 1943) — німецький кримінолог.
  (; 1755—1830) — професор ботаніки у Штутгарті.
 Грицько Кернеренко (Герш Борухович Кернер, зросійщений варіант — Григорій Борисович Кернер) (1863, Гуляйполе - 1941, Париж) - український літератор, автор віршів, перекладів та п'єс   
 Роберт Кернер (; 1924—1989) — австрійський футболіст, що грав на позиції захисника
  (; 1817—1907) — німецький поет, син Юстинуса Кернера.
 Теодор Кернер (; 1873—1957) — австрійський політик, президент Австрії у 1951—1957 роках.
 Шарлотте Кернер (;  1950) — німецька письменниця, журналістка.
 Юстинус Кернер (; 1786—1862) — німецький лікар, поет і медичний письменник.

Примітки

Топоніми 
 Кернер () — громада в Німеччині, розташована в землі Тюрингія.

Інше 
 «Теодор Кернер» () — піхотна дивізія Вермахту, що існувала наприкінці Другої світової війни.
Багатозначні терміни
Німецькі прізвища